Suffolk pode se referir a:

Lugares:

Suffolk, Virgínia, cidade no estado americano de Virgínia.
Condado de Suffolk, condado no estado americano de Massachusetts.
Condado de Suffolk, condado no estado americano de Nova Iorque.

Outros:
HMS Suffolk, cruzador da Royal Navy.

Desambiguação